Ранчо Сан Луис има више значења:

 Ранчо Сан Луис, Парсела 5 (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сан Луис (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Луис, Гранха Риос (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Сан Луис (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Луис (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Луис (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Луис (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Луис (Санта Марија Камотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Луис (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Сан Луис (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Сан Луис (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Луис (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Сан Луис (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику